Anniston – città della Contea di Calhoun, Alabama
 Anniston – città della Contea di Mississippi, Missouri